Zenner ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Zenner (1899–1969), SS-Brigadeführer und Reichstagsabgeordneter der NSDAP
 Charley Zenner (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Christin Zenner (* 1991), deutsche Schwimmerin
 Darren Zenner (* 1971), kanadisch-amerikanischer Boxer
 Franz Xaver Zenner (1794–1861), Weihbischof und Generalvikar der Erzdiözese Wien
 Hans-Peter Zenner (* 1947), deutscher Mediziner
 Harald Zenner (* 1938), deutscher Maschinenbauingenieur und Materialwissenschaftler
 Michael Peter Zenner (* 1953), deutscher Diplomat
 Peter Zenner (* 1949), deutscher Politiker (FDP)
 Steffen Zenner (* 1969), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Plauen
 Zach Zenner (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler

Zenner steht außerdem für:
 die Firma Zenner International 
 ein Gasthaus im Treptower Park in Berlin